Ліза Реймонд і Ренне Стаббс виграли титул, перемігши у фіналі пару Маріан де Свардт і Мері Джо Фернандес з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (чемпіонки)
 Наоко Кадзімута /  Міягі Нана (1-ше коло)
 Крістін Кунс /  Коріна Мораріу (1-ше коло)
 Аманда Кетцер /  Барбара Шетт (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1998 Boston Cup Doubles Draw 

Boston Cup
Тур WTA 1998